LHTTU Aşgabat és un club de futbol de Turkmenistan de la ciutat d'Aşgabat.

És el club de la Universitat Internacional Turcmana-Turca.

Palmarès 
 Lliga turcmana de futbol: 4
 2005, 2006, 2009, 2013

 Copa turcmana de futbol: 1
 2006

 Copa President turcmana de futbol: 3
 2007, 2008, 2009

Clubs de futbol asiàtics
Esport al Turkmenistan
Aixkhabad